Sunset Riders (gruppo musicale)
Sunset Riders (videogioco)